Bear Paw Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Bear Paw Lake (Alaska)
 Bear Paw Lake (Kalifornien)
 Bear Paw Lake (Wisconsin)